Orlen Wyścig Narodów 2019, znany również jako Orlen Nations Grand Prix 2019 – 1. edycja wyścigu kolarskiego Orlen Wyścig Narodów, która odbyła się w dniach od 1 do 2 czerwca 2019 na liczącej blisko 140 kilometrów trasie z Jurgowa do Bukowiny Tatrzańskiej, składającej się z dwóch etapów. Wyścig był częścią UCI Europe Tour 2019 oraz UCI Pucharu Narodów U23 2019.

Etapy

Drużyny

Wyniki etapów

Etap 1

Etap 2

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Bibliografia 
 
 

2019 w polskim sporcie
2019
UCI Europe Tour 2019